Mr. Ego е EP албум на германската пауър метъл група Helloween. Посветен е на бившия вокалист на групата, Михаел Киске.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Роланд Грапов – китара
 Михаел Вайкат – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара
 Ули Куш – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 1994 година
EP-та